Методы измерения твёрдости по Шору:
 Твёрдость по Шору (метод вдавливания) — для низкомодульных материалов (полимеров).
 Твёрдость по Шору (метод отскока) — для высокомодульных материалов (металлов).